El evento espada individual masculino de esgrima olímpica, se celebró el 1 de agosto en el Centro de Exposiciones ExCeL al este de Londres.

Programación 
Los horarios están en Tiempo Británico (UTC+1)

Resultados

Finales

Primera mitad

Segunda mitad

Referencias

Esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012